Гуляйпо́ле (; также Гуляй-поле, Гуляй Поле) — город в Пологовском районе Запорожской области Украины, административный центр Гуляйпольской городской общины. До 17 июля 2020 года был административным центром упразднённого Гуляйпольского района, в котором составлял Гуляйпольский городской совет. Известен как родина активного участника гражданской войны Нестора Махно.

Географическое положение 
Город Гуляйполе находится на берегу реки Гайчур, выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Марфополь, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Зелёное. По городу протекают многочисленные пересыхающие ручьи с запрудами.

История 
Поселение возникло в XVIII веке, после строительства Днепровской оборонительной линии (в 1770-х — 1780-х годах) как военная слобода, для защиты населения России от набегов со стороны османской империи и крымской орды.

Село Гуляй-поле входило в состав Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской империи.

На 1897 год в селении проживало 9 497 (9 947) человек обоего полу, из них 1 173 евреев. В начале XX столетия из-за возможных погромов многие евреи выехали из поселения, и на 1906 год в поселении проживало 7 000 человек обоего полу, и были синагога, школа, 7 гончарных заводов, три ярмарки, ежедневные базары, до 30 торгово-промышленных заведений.

В 1909 году было открыто еврейское общественное мужское училище.

В ходе гражданской войны село получило известность как центр повстанческого движения махновцев или Махновщина. Здесь родился и вырос Нестор Иванович Махно, главнокомандующий Революционной повстанческой армией Украины. Из этих мест происходили и другие известные лидеры повстанцев (бунтовщиков): Виктор Белаш, Семён Каретник, Федо́сий Щусь, Фома Кожин, братья Лепетченко (Иван и Александр), Марченко и другие.

Советский период 
В ходе индустриализации 1930-х годов здесь началось быстрое развитие промышленности.

В 1938 году был получен статус города районного подчинения.

В период Второй мировой войны 6 октября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками, 16 сентября 1943 года взят под контроль советскими войсками Южного фронта в ходе Донбасской операции.

В 1952 году здесь действовали кирпичный завод, маслодельный завод, швейно-обувная фабрика, педагогическое училище, средняя школа, четыре семилетние школы, шесть начальных школ, кинотеатр и клуб.

В 1970 году численность населения составляла 16 тыс. человек, здесь действовали завод сельхозмашин, завод лакокрасочных изделий, авторемонтный завод, завод бытовых товаров, сыродельный завод и обувная фабрика.

В январе 1989 года численность населения составляла 19 198 человек, основой экономики в это время являлись завод сельхозмашин, завод лакокрасочных изделий, обувная фабрика и предприятия пищевой промышленности.

Независимая Украина 
В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь опытно-экспериментального завода сельскохозяйственных машин, завода лакокрасочных изделий, райсельхозтехники и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации совхоза.

17 декабря 2004 года хозяйственный суд Запорожской области возбудил дело о банкротстве завода сельхозмашин.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 14 358 человек.

Вторжение России на Украину 
С 2022 года в ходе вторжения России в Украину в окрестностях города проходят бои между Вооруженными силами России и Вооруженными силами Украины, ряд жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры повреждены или разрушены в результате российских обстрелов.

Экономика 
 «Сельмаш», завод, ОАО.
 «Аграрный дом», ЗАО.
 Гуляйпольский машиностроительный завод.
 ЗАО «Гуляйпольский сырзавод».
 Гуляйпольский элеватор.
 Гуляйпольский завод лакокрасочных изделий, ООО.
 Гуляйпольский райавтодор.

Также возле города находится Кусунгурское месторождение магнетитовых руд.

Транспорт 
Находится в 7 км от железнодорожной станции Гуляйполе (на линии Пологи — Чаплино).

Также через город проходят автомобильные дороги  и .

Объекты социальной сферы 

 Гуляйпольская школа № 1
 Гуляйпольская больница.
 ЧПАЛ — Чубаровский профессиональный аграрный лицей (ПТУ № 26).
 Гуляйпольская школа № 2
 Гуляйпольская школа № 3
 Гуляйпольская школа № 4
 Гуляйпольская ДЮСШ
 Гуляйпольский дом творчества
 Гуляйпольский краеведческий музей.

Известные люди 
 Карпенко, Елисей Андреевич — член Всероссийского учредительного собрания.
 Махно, Нестор Иванович — лидер повстанческого движения в 1918—1921 годах.
 Тардов, Михаил Семёнович — русский и украинский советский писатель, поэт, сценарист, драматург.
 Юхвид, Леонид Аронович — советский драматург, автор либретто оперетты «Свадьба в Малиновке» и сценария одноимённого художественного фильма.
 Шаровский, Василий Михайлович — член Центральной рады, участник махновского движения.

Примечания 

Гуляйполе
Нестор Махно
Вольная территория
Города Запорожской области